Szántó Péter (1952–2018) író, újságíró
 Szántó Péter (1965) evezős